Daniel Timsit (1928-2002), militant du FLN durant la guerre d'Algérie ;
 Monique Antoine-Timsit (1933-2015), épouse de Daniel Timsit, avocate et militante féministe française ;
 Patrick Timsit (1959-), acteur, réalisateur et humoriste français ;
 Philippe Timsit, chanteur français ;
 Roland Timsit, comédien français spécialisé dans le doublage.

Patronyme séfarade